Marschner kan syfta på:
Adolf Eduard Marschner, tysk tonsättare.
Bo Marschner, dansk musikforskare.
Heinrich Marschner, tysk kompositör och kapellmästare.

Efternamn